Brka est un toponyme qui peut désigner :
 la Brka, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de la Save ;
 Brka, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans le district de Brčko.